Streichquartett g-Moll steht für:

 Streichquartett g-Moll (Debussy) von Claude Debussy (1893)
 Streichquartett g-Moll (Grieg) von Edvard Grieg (1877/1878)